Первый дивизион 1964 () — 20-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Бранн».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1964
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1964 году